Трент Опалок (; род. 31 декабря 1969, Тандер-Бей, Канада) — канадский кинооператор. Стал известен благодаря своим работам с режиссёрами Нилом Бломкампом и братьями Руссо.

Биография 
Опалок изучал кинопроизводство в Колледже Конфедерации города Тандер-Бей. После окончания обучения в 1996 году, он переехал в Ванкувер. Там он практиковался в компании Clairmont Camera, где после практики получил работу. В будние дни он помогал профессиональным съемочным группам и слушал советы, а в выходные сам практиковался в съемке. 

В 2010 году Трент номинировался на Премию BAFTA за лучшую операторскую работу в фильме «Район № 9».

Фильмография

Фильмы 
  — Мстители: Финал / Avengers: Endgame (реж. Братья Руссо)
  — Мстители: Война бесконечности / Avengers: Infinity War (реж. Братья Руссо)
  — Первый мститель: Противостояние / Captain America: Civil War (реж. Братья Руссо)
  — Робот по имени Чаппи / Chappie (реж. Нил Бломкамп)
  — Первый мститель: Другая война / Captain America: The Winter Soldier (реж. Братья Руссо)
  — Элизиум — рай не на Земле / Elysium (реж. Нил Бломкамп)
  — Район № 9 / District 9 (реж. Нил Бломкамп)

Короткометражки 
  — Спецотряд Призрак: Альфа / Ghost Recon: Alpha (реж. Франсуа Ало и Эрве де Креси)
  — Крутые воры / Badass Thieves (реж. Майк Джордж)
  — Bug Hutch (реж. Робин Хейс)
  — Терминус / Terminus (реж. Тревор Кэвуд)
  — Темпбот / Tempbot (реж. Нил Бломкамп)
  — Жёлтый / Yellow (реж. Нил Бломкамп)
  — Peeper (реж. Ричард Валентайн)
  — Run (реж. Ричард Валентайн)

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров